Potemkine peut faire référence à :

Patronyme 

 Grigori Potemkine (1739-1791), homme de gouvernement russe ;
 Mikhaïl Sergueïevitch Potemkine (1744-1791), lieutenant-général puis général, lointain parent de Grigori Potemkine ;
 Piotr Potemkine, poète, traducteur, dramaturge, critique et maître d'échecs russe.

D'après Grigori Potemkine 
 Village Potemkine
 Potemkine (cuirassé)
 Mutinerie du cuirassé Potemkine

Titres 

 Le Cuirassé Potemkine ;
 Potemkine, album de Jean Ferrat ;
 Potemkine, chanson écrite par Georges Coulonges et chantée par Jean Ferrat sur l'album précité.
 Hôtel Potemkine film autrichien sorti en 1924

Divers 
 Potemkine, label cinématographique

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Patronyme russe